Winder steht für:

 Winder, ein Motor zum Filmtransport
 eine Schlingpflanze
 Winder (Georgia), Ort im Barrow County, Georgia, Vereinigte Staaten

Winder ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Winder (1874–1921), US-amerikanischer Sportschütze
 Christoph Winder (* 1975), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ernst Winder (* 1936), österreichischer Politiker (SPÖ)
 John Henry Winder (1800–1865), US-amerikanischer Generalmajor der Konföderierten
 Kaspar Winder (1908–1977), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Katherine Winder (* 1992), peruanische Badmintonspielerin
 Levin Winder (1757–1819), US-amerikanischer Politiker
 Ludwig Winder (1889–1946), österreichisch-tschechoslowakischer Schriftsteller
 Luke Winder (* 1995), US-amerikanischer Leichtathlet
 Optat Winder (1889–1962), österreichischer Volksmissionar und Schriftsteller
 Peter Winder (1896–1964), österreichischer Politiker
 Ruth Winder (* 1993), US-amerikanische Radrennfahrerin

Siehe auch:
 Kronenwinder
 Winter (Begriffsklärung)